Дорогинська сільська рада — Київська область, Фастівський район
 Дорогинська сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район